Atkaracalar (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Atkaracalar (stad), de hoofdplaats van het district